Альдана () — испанская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Альдана, Тельма (род. 1955) — гватемальский юрист и политик, бывший Президент Верховного суда и Генеральный прокурор.
 Суарес Альдана, Моисес (род. 1945) — мексиканский актёр театра и кино и мастер дубляжа.
 Швальб Лопес-Альдана, Фернандо (1916—2002) — перуанский политик, председатель Совета министров Перу (1963—1965 и 1983—1984).

Топоним 
 Альдана — город и муниципалитет в Колумбии.